Луга́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Луганская улица — улица в Екатеринбурге.
 Луганская улица — улица в Калининграде.
 Луганская улица — улица в Кирове.
 Луганская улица — улица в Москве.
 Луганская улица — улица в Омске.
 Луганская улица — улица в Самаре.
 Луганская улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Луганская улица — улица в Донецке.
 Луганская улица — улица в Запорожье.
 Луганская улица — улица в Киеве.
 Луганская улица — улица в Сумах.
 Луганская улица — улица в Харькове.

Казахстан 
 Луганская улица — улица в Акколь.